Kelly (Carolina del Nord), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Biografies:
 Ellsworth Kelly (Newburgh, Nova York, 1923), pintor i escultor nord-americà associat amb l'escola minimalista 
 Gene Kelly (Pittsburgh, 1912 - Beverly Hills, 1996), actor, cantant, ballarí, director i coreògraf estatunidenc
 Grace Kelly (Filadèlfia, 1929 - Montcarles, 1982), actriu i princesa consort de Mònaco
 Joe Kelly (1913 - ?), pilot de Fórmula 1 irlandès 
 John B. Kelly, Sr. o Jack Kelly, (Filadèlfia, 1889 - 1960), remador nord-americà
 Kelly Kelly, model, lluitadora professional i ballarina estatunidenca 
 Mark Kelly (astronauta) (Orange, Nova Jersey, 1964), astronauta nord-americà de la NASA 
 Nancy Kelly (Lowell, Massachusetts, 1921 − Los Angeles, Califòrnia, 1995), actriu estatunidenca 
 Paul Kelly (Nova York, 1899 − Beverly Hills, 1956), actor estatunidenc 
 R. Kelly o Robert Sylvester Kelly (Chicago, Illinois, 1967), cantant, actor i compositor de hip hop, pop i rhythm and blues estatunidenc
 Richard Kelly (Newport News, Virgínia, 1975), director de cinema i guionista estatunidenc 
 Scott Kelly (1964), astronauta i capità naval americà 
 Sean Kelly (1956, Carrick-on-Suir), ciclista irlandès professional entre 1977 i 1994
 Shane Kelly (Ararat, Victòria, 1972), ciclista australià especialitzat en ciclisme en pista 
 Tori Kelly (1992), cantant i compositora nord-americana
 William Kelly (Pittsburgh, Pennsylvania, 1811 - 1888), inventor americà 
 Wynton Kelly (Nova York, 1931 - Toronto, Canadà, 1971), pianista de jazz estatunidenc